Blankenhagen bezeichnet:

 Blankenhagen, Gemeinde im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern
 Blankenhagen (Gütersloh), Stadtteil der Kreisstadt Gütersloh in Nordrhein-Westfalen
 Blankenhagen (Moringen), Stadtteil von Moringen im Landkreis Northeim in Niedersachsen
 Blankenhagen, ehemals im Kreis Regenwalde, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe polnisch: Dłusko (Węgorzyno)

Siehe auch:
 Burg Blankenhagen, ehemalige Niederungsburg bei Grethem in Niedersachsen